Флаг муниципального образования Большеверейское сельское поселение Рамонского муниципального района Воронежской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом муниципального образования.

Флаг утверждён 19 апреля 2012 года решением Совета народных депутатов Большеверейского сельского поселения № 82 и 2 июля 2012 года внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 7779.

Флаг Большеверейского сельского поселения отражает исторические, культурные, социально-экономические, национальные и иные местные традиции.

Описание 
«Прямоугольное двухстороннее полотнище с отношением ширины к длине 2:3, вертикально разделённое на две равные части голубого (у древка) и белого цвета. В середине каждой части — столб (верея), с навешенным дверным полотном, развёрнутым вовнутрь, в голубом — белый, в белом — голубой».

Обоснование символики 
Возникновение села Большие Верейки (административного центра одноименного сельского поселения) относится к 1674 году, когда к югу от города Землянска возникло селение, названое по имени протекающей здесь реки — Верейки. Возникшее селение было большим по сравнению с другими поселениями и потому было названо Большая Верейка.

По одной из версий «вереёй» на Руси называли «столбы, на которые навешиваются полотенца ворот». Этот вариант толкования и взят за основу флага Большеверейского сельского поселения.

Символика вереи (столба) многозначна:

— основа, опора, путь к небу;

— символ поддержки, помощи;

— символика двух столбов — символ человеколюбия и справедливости, постоянства и стойкости.

— распахнутые ворота — символ гостеприимства, доброжелательности, миролюбия.

Голубой цвет (лазурь) — символ реки Верейка, а также символ возвышенных устремлений, искренности, преданности, возрождения.

Белый цвет (серебро) — символ чистоты, открытости, божественной мудрости, примирения.

Примечания